Гасконь:

 Гасконь — старинная историческая область Франции, часть Окситании.
 Гасконь — феодальное образование в Южной Франции, включавшее историческую провинцию Гасконь.
 «Гасконь» — четвёртый линейный корабль типа «Ришельё» французского флота.

См. также
 Гасконес
 
 Гасконада